Luigi Bonelli (1811-1892) – senatore del Regno d'Italia
 Luigi Bonelli (1865-1947) – docente universitario e traduttore del Corano
 Luigi Bonelli (1892-1954) – sceneggiatore, giornalista e commediografo italiano